Мирослав (; умро 949) је био краљ Хрватске од 945. до 949. године.

Биографија 
Мирослав је припадао династији Трпимировића. Био је старији син хрватског краља Крешимира I (935—945) и брат Михаила Крешимира II. На власт је дошао након очеве смрти. Летопис попа Дукљанина бележи грађански рат који је вођен у Хрватској током Мирослављеве владавине. Рат је покренуо краљев брат Михаило. Мирослав је изгубио већину земаља у Босни. Њих заузима српски кнез Часлав Клонимировић. Византинци су настојали да поврате своје поседе у Далмацији. Хрватска флота је у то време имала око 30 бродова. Мирослав је 949. године убијен од стране кнеза Прибине. Михаило га је наследио на хрватском престолу.

Породично стабло

Извори 
 Византијски извори за историју народа Југославије, том 2, Београд (1959)
 Летопис попа Дукљанина, СКЗ, Београд (1988)

Умрли 949.
Мирослав
Хрватски средњовековни владари
Владари у Европи у X веку